Андерсон-парк ():

 Парки в США
  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс.
  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс.
  — городской парк в городе , округ Фултон, штат Иллинойс.
  — парк в городе , штат Нью-Джерси.